Hrvatski otoci:
 Prišnjak Mali (Murter)
 Prišnjak Mali (Lunga)